Clásico capitalino peut désigner :
 le Clásico capitalino, l'opposition entre les clubs de football mexicains du Club América et des UNAM Pumas ;
 le Clásico capitalino, l'opposition entre les clubs de football colombiens de l'Independiente Santa Fe et des Los Millonarios ;
 le Clásico capitalino, l'opposition entre les clubs de football équatoriens du Deportivo Quito et du Liga de Quito.

Classico capitalino peut désigner :
 le Classico capitalino, l'opposition entre les clubs de football italiens du Milan AC et de l'AS Rome.

H